The End of the Trail – film del 1910 prodotto dalla Challenge Film Company
 The End of the Trail – film del 1911 diretto da Milton J. Fahrney
 The End of the Trail – film del 1913 prodotto dalla Powers Picture Plays
 The End of the Trail – film del 1916 diretto da Oscar Apfel